Лучин — фамилия и топоним.

Топоним 
 Лучин — агрогородок в Рогачёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Лучин — село в Попельнянском районе Житомирской области Украины.
 Лучин — город, который в 1173 году находился в Смоленской земле (по данным документов Смоленской епископии)

Носители фамилии 
 Лучин, Виктор Осипович (1939—2021) — российский юрист, доктор юридических наук, судья Конституционного суда Российской Федерации в 1991—2005 гг.

См. также 
 Лучина (значения)

Примечания